Kollektiv (von lateinisch colligere „zusammensuchen, zusammenlesen“) steht für:
 Kollektiv, soziales Gebilde, etwa ein Volk, eine Klasse oder eine Belegschaft
 Grundgesamtheit, statistische Masse, Gesamterhebungsumfang
 Kollektiv, deutsche Krautrockband (1970–1988), siehe Waldo Karpenkiel #Kollektiv (1970–1978, 1988)

Siehe auch:

 Kollektivum (Sprachwissenschaft)